Схизма — розкол у християнстві
 Схизма — те саме, що православ'я
 Схизма — музичний інтервал

Примітки